Regi eller Regie har flere betydninger.
Regi stammer fra latin: regium, der kan betyde en offentlig eller etableret regering, administration, kommission eller forvaltning. Eller et hold med ansvar for specifikke arbejdsopgaver. 

 Filmregi - ansvaret er hos filmregissøren
 TV-regi - ansvaret er hos tv-regissøren 
 Regi (teater) - et teaterstykkes scenearrangement med kostumer og rekvisitter inden for teaterverdenen; ansvaret er hos teaterregissøren.
Regibemærkninger er forfatterens anvisning til scenebilledet.

Navn  
I fransksprogede områder
 Regi Penxten, flamsk producer
 Regie Cabico, filippinsk-amerikansk poet
 Regie Hamm, amerikansk singer-songwriter

Øvrige 
 Regi (Afghanistan), sted i Nahri Sarraj-området i Helmandprovinsen i Afghanistan
 Reģi, landsby i Alsunga kommune i Letland
 Regie, myndighed i Frankrig som for eksempel: Régie des Bâtiments
 Stadionul Regie, stadium i Bukarest, Rumænien
 Regie (Bukarest), område i Bukarest, Rumænien